Desa Kedungringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 110,63), 
 Desa Kedungringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kedungringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,74, long 111,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar